Abay Gyula (1877–1952) színész, eredeti neve: Hilsenkopf Gyula
Abay Gyula (1891–1978) közgazdász, miniszteri biztos, egyetemi tanár, eredeti neve: Neubauer Gyula